Бузау () је округ у републици Румунији, у њеном средишњем делу. Управно средиште округа је истоимени град, а битни су и градови Рамнику Сарат и Нехоју.

Положај 

Округ Бузау је унутардржавни округ у Румунији. Окружују га следећи окрузи:
 ка северу: Ковасна (округ)
 ка североистоку: Вранча (округ)
 ка истоку: Браила (округ)
 ка југоистоку: Јаломица (округ)
 ка југу: Илфов (округ)
 ка западу: Прахова (округ)
 ка северозападу: Брашов (округ)

Природни услови 
Округ Бузау је у Влашкој и то у њеној ужој покрајини Мунтенији. Округ обухвата ток истоимене реке Бузау (која је округу дала име). Округ у северној трећини има потпуно планински карактер (Карпати), у средишњем делу је богато и густо насељено подгорје, да би на југу округ прешао у Влашку низију.

Становништво 
Бузау спада у округе Румуније са претежним румунским становништвом и по последњем попису из 2002. г. Румуни чине близу 98% окружног становништва, а остатак су углавном Роми.

Спољашње везе 

 www.cj.ro Званична страница округа

Окрузи Румуније
Влашка